Plaats in Indonesië
 Randusari (Cibeureum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Randusari (Doro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Randusari (Kepil), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Randusari (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Randusari (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Randusari (Rowosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Randusari (Semarang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Randusari (Slogohimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Randusari (Teras), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java